Архиепархия Мбарары () —  архиепархия Римско-Католической Церкви с центром в городе Мбарара, Уганда. В митрополию Мбарары входят епархии Кабале, Касесе, Форт-Портала, Хоимы. Кафедральным собором архиепархии Мбарары является церковь святой Марии Ньямитанги в городе Мбарара.

История 
28 мая 1934 года Римский папа Пий XI издал буллу Martyrum sanguinem, которой учредил апостольский викариат Рувензори, выделив его из апостольского викариата Уганды (сегодня – Архиепархия Кампалы).

25 марта 1953 года Римский папа Пий XII выпустил буллу  Quemadmodum ad Nos, которой преобразовал апостольский викариат Рувензори в епархию Мбарары.

21 февраля 1961 года и 1 февраля 1966 года епархия Мбарары передала часть своей территории для возведения новых епархий Форт-Портала и Кабале.
  
2 января 1999 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Diligentem sane curam, которой возвёл епархию Мбарары в ранг архиепархии.

Ординарии епархии  
 епископ François-Xavier Lacoursière MAfr(28.05.1934 – 20.04.1956);
 епископ Jean-Marie-Gaëtan Ogez MAfr (11.12.1956 – 25.11.1968);
 епископ John Baptist Kakubi (26.06.1969 – 23.11.1991я);
 епископ Paul K. Bakyenga (23.11.1991 – по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Martyrum sanguinem , AAS 27 (1935), стр. 269 
 Булла Quemadmodum ad Nos , AAS 45 (1953), стр. 705 
 Булла Diligentem sane curam

Ссылки 
 Информация  

Католические епархии Уганды